Дмитровське — село, Московська область, Красногорський район.
 Дмитровське — село, Тверська область, Торжоцький район, Пироговське сільське поселення.

Див. також 
 Дмитрівське
 Дмитровський район
 Дмитров (значення)
 Дмитровка
 Дмитрово
 Дмитровськ
 Дмитровська
 Дмитровський
 Дмитрієвське
 Дмитровське князівство
 Дмитровське шосе